Ferrero se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Michael D. Ferrero
  Ferrero